Рональд Джордж Стюарт (; 11 июля 1932, Калгари — 22 марта 2012, Келоуна) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964), четыре раза играл в матчах всех звёзд НХЛ.

Был оправдан, будучи обвинённым в смерти Терри Савчука, умершего из-за травм в результате их драки в мае 1970 года.

Карьера

Игровая карьера 
После трёх сезонов на молодёжном уровне присоединился к «Торонто Мейпл Лифс», где играл в течение 13 сезонов, выиграв с командой подряд три Кубка Стэнли в 1962, 1963 и 1964 годах, зарабатывая очки за результативность, но являясь при этом форвардом оборонительного типа.

По окончании сезона 1964/65 был обменян в «Бостон Брюинз», где отыграл два сезона. По окончании сезона был выставлен на драфт расширения, где в 15-ом раунде под общим 90-ым номером был выбран клубом «Сент-Луис Блюз», за который отыграл половину сезона, по ходу которого был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл в течение четырёх сезонов.

В дальнейшем играл за «Ванкувер Кэнакс», «Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», который стал его последним клубом в хоккейной карьере.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера работал в течение одного сезона с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1975—1976) и «Лос-Анджелес Кингз» (1977—1978).

Инцидент 
В мае 1970 года у него произошёл конфликт с товарищем по команде, вратарём Терри Савчуком, в результате ссоры между ними произошла драка, Савчук упал и повредил желчный пузырь и печень. Ему трижды делали операции, но он умер от тромба 31 мая в больнице на Манхэттене в возрасте 40 лет. Коллегия присяжных заседателей округа округа Нассо штата Нью-Йорк определила, что его смерть была случайностью.

Смерть 
Ушёл из жизни 22 марта 2012 года на 79-м году жизни после продолжительного онкологического заболевания.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Гуэлф Билтмор Мэд Хэттерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренеры «Лос-Анджелес Кингз»
Лица, оправданные в убийстве
Умершие от рака